Ланду́льф (Ландо́льф) (, ) — мужское имя германского происхождения, распространённое в средневековой Италии:

 Ландульф Миланский (старший) — итальянский хронист, летописец г. Милана (втор. пол. XI века)
 Ландульф Миланский (младший) — итальянский хронист, летописец г. Милана (1077-1137)
 Ландульф I — первый граф Капуи (815—843)
 Ландульф II — князь Капуи (863—879)
 Ландульф I — князь Беневенто и Капуи (901—943)
 Ландульф II — князь Беневенто и Капуи (940—961)
 Ландульф III — князь Беневенто и Капуи (959—968/969)
 Ландульф VI — князь Беневенто (968—981) и Капуи (968—982)
 Ландульф VII — князь Капуи 1000—1007

См. также 
 Пандульф (значения)

Мужские имена